Al-Mustaqbal (krant), Libanese, Arabischtalige krant
Al-Mustaqbal (partij), Palestijnse politieke partij, geleid door Marwan Barghouti
Al Mustaqbal, Libische voetbalclub